Giraumont (Meurthe-et-Moselle)
Giraumont (Oise)

Desambiguações de topônimos